Nikoloz Basilashvili var regerande mästare och han lyckades försvara sin titel genom att besegra Andrej Rubljov med 7–5, 4–6, 6–3 i finalen.

Seedning 

 Dominic Thiem (Kvartsfinal)
 Alexander Zverev (Semifinal)
 Fabio Fognini (Kvartsfinal)
 Nikoloz Basilashvili (Mästare)
 Benoît Paire (Första omgången)
 Laslo Đere (Första omgången)
 Jan-Lennard Struff (Andra omgången)
 Cristian Garín (Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Thiago Monteiro (Kvalificerad)
  Hugo Dellien (Kvalificerad)
  Alejandro Davidovich Fokina (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Gianluca Mager (Kvalificeringsmatch)
  Sebastian Ofner (Första kvalomgången)
  Pedro Martínez (Första kvalomgången)
  João Domingues (Första kvalomgången)
  Jozef Kovalík (Första kvalomgången)

Kvalificerade
  Thiago Monteiro
  Hugo Dellien
  Sumit Nagal
  Julian Lenz

Lucky loser
  Alejandro Davidovich Fokina

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
Lottning
Kvallottning

Noter

2019 – Singel
Hamburg European Open 2019 – Singel